Патруши — название населённых пунктов сельского типа в России.

 Патруши — деревня в Карпушинском поселении Котельничского района Кировской области.
 Патруши — деревня в Комсомольском поселении Котельничского района Кировской области.
 Патруши — деревня в Советском районе Кировской области.
 Патруши — село в Сысертском районе Свердловской области.